Laterna magica oder Magica (lateinisch für „Zauberlaterne“) steht für:

 Laterna magica, einfacher Projektionsapparat (ab 1671)
 Laterna Magica, Autobiographie von Ingmar Bergman (2003)
 Laterna Magica, Komposition von Kaija Saariaho (2008), inspiriert von Bergmans Autobiographie
 Laterna Magica (Festival), norwegisches Film- und Video-Festival

 Laterna magika steht für:
 Laterna magika, avantgardistisches Theater in Prag

Siehe auch: